Luise steht für:

 Luise, weiblicher Vorname
 Luise (Wildschwein), Wildschwein, das als Suchtier für Rauschgift und Sprengstoff eingesetzt wurde
 Luise (Schiff, 1872), eine Korvette der Kaiserlichen Marine
 Luise (Schiff, 1906), Museumsschiff auf Rügen
 Luise (Schiff, 1910), Museumsschiff in Brandenburg a. d. Havel
 Luise (Schiff, 1936), Fahrgastschiff auf dem Kellersee
 Luise (Voß), Versepos von Johann Heinrich Voß

Siehe auch:

 Louise